Attigny kan syfta på:

 Attigny, Ardennes, fransk kommun i departementet Ardennes
 Attigny, Vosges, fransk kommun i departementet Vosges